Molekulska formula -{C20H21N}- se može odnositi na:

 Ciklobenzaprin
 Oktriptilin